Ingebrigtsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom , notamment porté par :
 Kåre Ingebrigtsen (1965-), footballeur norvégien ;
 Lars Magne Ingebrigtsen (1968-), programmeur norvégien ;
 Tommy Ingebrigtsen (1977-), sauteur à ski norvégien ;
 Henrik Ingebrigtsen (1991-), athlète norvégien, frère de Filip et Jakob ;
 Filip Ingebrigtsen (1993-), athlète norvégien, frère de Henrik et Jakob ;
 Jakob Ingebrigtsen (2000-), athlète norvégien, frère de Henrik et Filip.
Homonymie de patronyme norvégien